Carmen Sánchez puede referirse a:

 Carmen Sánchez Bueno (1899-1985), actriz española;
 Carmen Sánchez Lozano (2001-), actriz española;
 Carmen Sánchez Fernández (1958-), historiadora del arte griego antiguo, de nacionalidad española;
 Mari Carmen Sánchez (19??-), actriz española;
 María del Carmen Sánchez Díaz (1968-), diputada socialista en el Congreso de los Diputados de España.